PRSS50 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 385 амінокислот, а молекулярна маса — 43 088.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, гомологів серинових протеаз. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Серинові протеази